Audi Coupé steht für:
 Audi 100 Coupé S, von 1970 bis 1976 gebautes PKW-Modell, siehe Audi 100 C1
 Audi Coupé B2, von 1980 bis 1987 gebautes PKW-Modell
 Audi Coupé B3, von 1988 bis 1996 gebautes PKW-Modell